

Cinema 
 Incantesimo (Holiday) – film del 1938 diretto da George Cukor 
 Incantesimo (The Eddy Duchin Story) – film del 1956 diretto da George Sidney

Letteratura 
 Incantesimi – raccolta di poesie di Hermann Hesse pubblicata nel 1955

Pratiche 
 incantesimo – pratica magica molto presente in letteratura e in numerose credenze scientifico/religiose dell'antichità e medioevali

Teatro 
 Incantesimo – commedia scritta da Philip Barry nel 1928

Televisione 
 Incantesimo – serie televisiva italiana prodotta dalla RAI